Miejscowości w USA:
 Hickory Hills – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Hickory Hills – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Jackson